Stati Uniti d'America
 Danvers – villaggio della contea di McLean, Illinois
 Danvers – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Danvers – città della contea di Swift, Minnesota